Unter Teilrechtsfähigkeit versteht man
 in Deutschland die teilweise Rechtsfähigkeit (Deutschland)
 in Österreich darüber hinaus ein gesetzlich zuerkannter Rechtsstatus für bestimmte Bundeseinrichtungen, siehe Teilrechtsfähigkeit (Österreich)